Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute du 6 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Melbourne
Tennis en Australie en 1976
Sport en décembre 1976